Friedrich von Graben ist der Name folgender Personen:
 Friedrich I. von Graben (um 1300–vor 1404), steirischer Edelmann
 Friedrich II. von Graben († vor 1463), österreichischer Edelmann